Nissany ist der Familienname von

 Chanoch Nissany (* 1963), israelischer Automobilrennfahrer
 Roy Nissany (* 1994), israelischer Automobilrennfahrer